Князь Фёдор Андреевич Телятевский (ум. 1645) — русский военный и государственный деятель, стольник (1623), и полковой воевода, единственный сын боярина князя Андрея Андреевича Телятевского. Последний представитель тверского княжеского дома.

Биография 
15 августа 1623 года князь Фёдор Андреевич Телятевский впервые упоминается в чине стольника, когда он смотрел в большой государев стол. 2 февраля 1624 года наряжал вина при царском столе, 19 сентября того же 1624 года был тридцатым в поезде во время первой свадьбы царя Михаила Фёдоровича с княжной Марией Владимировной Долгоруковой. 22 сентября смотрел в большой стол в Грановитой палате, 17 октября смотрел в большой стол в передней палате.

17 мая 1625 года Ф. А. Телятевский при столе, за который были приглашены кызылбашские послы, перед царем пить носил. 20 мая 1626 года вместе с Юрием Игнатьевичем Татищевым был отправлен на четыре месяца первым воеводой в Вязьме. Его сопровождал отряд из 408 ратных людей. 19 сентября того же года вернулся из Вязьмы в Москву.

11 декабря 1627 года князь Фёдор Андреевич Телятевский ездил со столом от царя Михаила Фёдоровича и патриарха Филарета к турецкому послу.

13 апреля 1628 года Ф. А. Телятевский «по крымским вестям» был назначен в украинный разряд первым воеводой передового полка в Туле. 31 мая царь Михаил Фёдорович в своей грамоте приказал князю Фёдору Телятевскому смотреть за укреплениями, следить за приходом крымских татар, созывать окрестных жителей в осаду при приближении противника, доносить обо сем царю и воеводам ближайших городов, посылать дозорных, ловить «языков». В случае нападения крымских татар Фёдор Телятевский должен был выступить против татар сам «и товарищей своих других воевод посылать». При нападении крымцев на Тулу к князю Ф. А. Телятевскому должны были прибыть воеводы из Дедилова, Крапивны, Переяславля-Рязанского и Мценска. 20 сентября Фёдор Телятевский получил новый царский указ, по условиям которого он мог с 1 октября вернуться с Тулы в Москву.

В мае 1631 — мае 1633 года князь Фёдор Андреевич Телятевский был первым воеводой в Тобольске. По царскому указу тобольский воевода Ф. А. Телятевский содействовал расширению русских владений на территории Сибири и Дальнего Востока. В 1634 году из Москвы в Тобольск был отправлен Фёдор Иванович Большой Голенищев-Кутузов, который должен был расследовать пребывание Ф. А. Телятевского на воеводстве.

2 февраля 1634 года князь Фёдор Андреевич Телятевский смотрел в большой государев стол в столовой палате, 4 и 15 февраля был первым рындой при вторичном приезде к царю турецкого посла в золотой подписной палате. 1 марта на именины царицы Евдокии Лукьяновны (Стрешневой) смотрел в большой государев стол в столовой палате. 6 апреля 1634 года князь Фёдор Телятевский наряжал вина на царском столе в столовой палате в Светлое Воскресенье. Другой стольник князь Алексей Иванович Воротынский смотрел в большой стол. Андрей Телятевский бил челом царю на князя Алексея Воротынского «о местах», а последний бил челом на первого за своё бесчестье.

18 июня и 27 июля 1634 года Ф. А. Телятевский был первым рындой при представлении царю кызылбашского купца, юргенского и шведского послов. 28 июля смотрел в большой государев стол в столовой палате Новодевичьего монастыря. 3 и 22 августа, 3 и 23 сентября стоял первым рындой на приёме у царя шведского, голштинского и турецкого послов в большой подписной палате. 29 сентября — первый рында при приезде другого голштинского посла.

5 октября 1634 года на крестины царевны Софьи Михайловны князь Фёдор Андреевич Телятевский был в столовой палате, смотрел в большой государев стол. 28 октября — первый рында при отпуске шведского посольства в меньшей золотой палате, затем смотрел в большой государев стол в передней палате.

10 апреля 1636 года князь Фёдор Телятевский был у патриарха в столовой келье в Вербное Воскресенье. 17 апреля (в Светлое Воскресенье), 5 мая (именицы царевны Ирины Михайловны), 5 июня (Троица), 15 августа и 25 декабря Ф. А. Телятевский в столовой палате смотрел в большой государев стол. 

В 1637 году: 12 января (именины царевны Татьяны Михайловны), 2 апреля (Вербное Воскресенье), 9 апреля (Светлое Воскресенье), 2 июня (именицы царевича Ивана Михайловича), 15 августа и 8 сентября Ф. А. Телятевский вновь в столовой палате смотрел в большой государев стол.

23 сентября 1637 года князь Фёдор Андреевич Телятевский был назначен первым воеводой большого полка в Туле. В 1638 года находился в Москве, где в чине стольника участвовал в различных придворных церемониях. 5 мая того же 1638 года был отправлен первым воеводой в Одоев для защиты южнорусских рубежей от набегов крымских татар и ногайцев.

В 1640—1641 годах князь Фёдор Андреевич Телятевский в чине стольника служил при царском дворе. В 1642 году был назначен первым воеводой в Астрахань, где оставался до 1645 года. При вступлении на воеводство ему был прислан царский наказ, в которому предписывалось ласково держать себя по отношению к ногайским, юртовским и едисанским мурзам, «в аманаты (заложники) имати лучших людей и держать на закладном дворе и бережение против прежнего государства указу», женам и детям заложников выдавать содержание на прокормление. Ногайские мурзы, которые со своими подданными приходили кочевать под Астрахань и на ногайскую сторону, должны были быть переписаны по улусам, они должны были дать астраханским воеводам заложников.

В 1642 году калмыцкие тайши совершили нападение на Астрахань. Во время набега едисанские мурзы перешли на сторону калмыков. Позднее астраханский воевода князь Фёдор Андреевич Телятевский пытался убедить едисанцев вернуться в царское подданство. В 1645 году стольник князь Ф. А. Телятевский скончался в Астрахани.

Был женат на Татьяне Львовне, дочери Л. А. Плещеева.

Последний мужской представитель княжеского рода Телятевских. Над его могилой в Кирилло-Белозерском монастыре возведена церковь Епифания.

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Фёдор Андреевич
Воеводы Одоева
Стольники (Русское государство)
Воеводы Вязьмы
Воеводы Астрахани
Воеводы Тобольска
Полковые воеводы
Умершие в 1645 году